Pyozia — вимерлий рід базальних середньопермських варанопідових синапсидів, відомих у Росії. Його вперше назвали Джейсон С. Андерсон і Роберт Р. Рейс у 2004 році, а типовим видом є Pyozia mesenensis. Pyozia mesenensis відома з голотипу PIN 3717/33, тривимірного збереженого часткового скелета, що включає майже повний череп. Його було зібрано з красношельської формації, яка відноситься до капітанського етапу гвадалупської епохи, приблизно 265,8–263 мільйонів років тому.

Наведена нижче кладограма модифікована за Андерсоном і Райзом, 2004:

Примітки 

Роди тварин
Варанопсеїди